Мелвиллов левиафан () — вымершее миоценовое китообразное, известное из отложений Южной Америки возрастом 9,9—8,9 млн лет назад, единственный описанный вид рода Livyatan.

Открытие 
Ископаемые остатки древнего китообразного (почти трёхметровый череп с зубами) были обнаружены в ноябре 2008 года, в формации Писко в 35 км к юго-западу от города Ика в Перу (Pisco formation at Cerro Colorado). Автор описания — сотрудник Королевского бельгийского института естественных наук Оливье Ламбер и коллеги из Перу, Голландии, Италии и Бельгии. Типовой экземпляр сохраняется в музее естественной истории в городе Лима, Перу (Natural History Museum).

Этимология 
Первоначальное родовое название — Leviathan — дано по имени Левиафана, библейского морского чудовища. Видовое название дано в честь американского писателя Германа Мелвилла — автора романа про гигантского кашалота «Моби Дик». Из-за таксономических проблем (см. ниже) было предложено новое имя роду.

Описание 

Обладал самыми крупными зубами среди всех китов, а возможно, и среди всех позвоночных (если не брать во внимание хоботных млекопитающих). Длина верхних зубов достигает 36 см, а диаметр — 12 см. Общая предположительная длина тела от 13,5 м по пропорциям современного кашалота, до 17,5 м по пропорциям Zygophyseter varolai. Возраст скелета оценивается в 9,9—8,9 млн лет.

Зубы росли и на нижней, и на верхней челюстях. Вероятно, мелвиллов левиафан охотился на морских млекопитающих — в том числе и на других китов. Также был способен питаться некоторыми видами крупных рыб. Однако, отметин на костях предполагаемых жертв не имеется. Возможно, это связано с тем, что морские млекопитающие берегут свои зубы при нападении на крупную добычу.

Мелвиллов левиафан имел массивную и короткую голову, имеющую пространство для спермацетового органа. Этот орган, как полагают, помогает современным кашалотам питаться при глубоководном погружении. Тем не менее, мелвиллов левиафан, вероятно, охотился на свою добычу вблизи поверхности, поэтому кажется, что у него этот орган исполнял бы иные функции. Возможные функции спермацетового органа мелвиллова левиафана включают эхолокацию (в связи с наличием оной у более примитивных китов), акустические экраны (с действием спермацетового органа в качестве резонансной камеры) или для агрессивного тарана, возможно, использовавшегося при атаке добычи.

Таксономия 
При описании этого вида, первоначально было предложено название Leviathan melvillei. Но родовое название †Leviathan уже было занято. Имеется в виду название Leviathan Koch (1841), являющееся в настоящее время синонимом названия Mammut (Blumenbach, 1799) (русское название этого рода — мастодонты) и не используемое в зоологической практике. Поэтому, согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры, требовалась замена его на новое родовое имя либо специальное вмешательство Международной комиссии по зоологической номенклатуре (ICZN 1999 Article 60). 26 августа 2010 года авторы сами предложили новое имя (Livyatan melvillei) для замены старого (Leviathan melvillei).

Филогения 
Систематическое положение вида показано на следующей кладограмме:

См. также 
 Древние киты
 Дорудон
 Базилозавр

Примечания

Литература 
 В Перу найден «кит-мегалодон» — Leviathan melvillei (ammonit.ru)
 Обнаружены останки огромного древнего кашалота (compulenta.ru)
 Ancient monster whale more fearsome than Moby Dick — NewScientist
 Giant predatory whale named for 'Moby Dick' author — Yahoo News
 Ancient sperm whale’s giant head uncovered — Los Angeles Times (The skull is on display in National History Museum in Lima)
 A killer sperm whale

Ссылки 
 www.buffalonews.com

Вымершие зубатые киты
†
Млекопитающие миоцена
Фоссилии, описанные в 2010 году
Вымершие морские животные
Мелвилл
†